

Musica 
 Quelli che..., album di Enzo Jannacci del 1975.
 Quelli che..., traccia dell'album Quelli che... di Enzo Jannacci del 1975.
 Quelli che, singolo dei Flaminio Maphia del 2010, dall'album Er mejo.

Televisione 
 Quelli che, programma televisivo.